Дуби́на —  село в Україні, у Хмельницькому районі Хмельницької області. Населення становить 50 осіб. Орган місцевого самоврядування — Чернелівська сільська рада.

Посилання 
 Погода в селі Дубина 

Села Хмельницької області
Населені пункти Хмельницького району